Salmon River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Salmon River (tillflöde till Bay d'Espoir),  vattendrag i Newfoundland och Labrador, 
 Salmon River (biflöde till Gander River),  vattendrag i Newfoundland och Labrador, 
 Salmon River, Nova Scotia, vattendrag i Nova Scotia, 
 Salmon River (tillflöde till Shuswap Lake), vattendrag i British Columbia, 
 Salmon River, Vancouver Island, vattendrag i British Columbia, 
 Salmon River (biflöde till Fraserfloden),  vattendrag i British Columbia, 
 Salmon River (Portland Canal), vattendrag i British Columbia, 

Robotskapade Kanadaförgreningar